Macer ist der Familienname oder das Cognomen folgender Personen:

 Aemilius Macer († 16 v. Chr.), römischer Dichter, galt im Mittelalter als Autor des nach ihm benannten Macer floridus
 Aemilius Macer (Jurist), römischer Jurist des 3. Jahrhunderts
 Flavius Macer, römischer Offizier
 Gaius Caesonius Macer Rufinianus, römischer Konsul
 Gaius Licinius Macer († 66 v. Chr.), römischer Politiker und Historiker
 Lucius Clodius Macer († 68), römischer Militär
 Marcus Marcius Macer, römischer Konsul 100
 Publius Calpurnius Macer Caulius Rufus, römischer Suffektkonsul (103)
 Quintus Baebius Macer, römischer Suffektkonsul 103